Список глав крупных городов Украины представляет действующих городских голов городов Украины.
 Выделены цветом города, которые не контролируются Украиной.
 Выделены курсивом те города, в которых создана военно-гражданская администрация.
В списке представлены города с населением больше 100 тыс. человек. Города отсортированы по количеству жителей

Комментарии

См. также 
 Список глав крупных городов России
 Список акимов крупных городов Казахстана
 Список хокимов крупных городов Узбекистана

Главы городов Украины